Вернер Тепфер (Вернерc Тепферc, ;  год,  —  год, ) — политический и военный деятель Латвии. 

В 1916 году окончил юридический факультет Московского университета.

Главный военный прокурор (1924 г.).

В 1934—1940 гг. — председатель товарищества Военного музея Латвии.

Один из подписантов Меморандума Центрального Совета Латвии от 17 марта 1944 года. В 1944—1946 гг. — председатель Латвийского Центрального Совета (Latvijas Centrālā padome).

Кавалер военного ордена Лачплесиса, ордена Трех звёзд и шведского ордена Полярной звезды.

Ссылки 
 Биография Вернера Тепфера, кавалера ордена Лачплесиса.
 Latvijas armijas augstākie virsnieki(1918—1940):biogrāfiskā vārdnīca/LVVA-Rīga,1998 ISBN 9984-510-17-4
 «10 лет во главе управления военного суда» газета Latvijas Kareivis (10.03.32.) 
 «15 лет на должности верховного военного прокурора» газета Latvijas Kareivis (28.02.37.) 

Генералы Латвии
Военные Российской империи
Прокуроры Латвии
Политики Латвии
Движение Сопротивления в Латвии
Латыши в изгнании